Pisa může znamenat:

lidská sídla
 Pisa – město v Itálii

vodoteče
 Pisa (přítok Narewu) – řeka v Polsku, přítok Narewu
 Pisa (přítok Łyny) – řeka v Polsku, přítok Łyny
 Pisa (přítok Wadągu) – řeka v Polsku, přítok Wadągu
 Pisa (přítok Angrapy) – řeka v Rusku, přítok Angrapy
 Pisa (přítok Bílé Głuchołaské – potok v Polsku, přítok Bílé Głuchołaské
 Pisa (přítok Rypienicy) – potok v Polsku, přítok Rypienicy

Související články 
 PISA – zkratka pro mezinárodní průzkum znalostí studentů